Сент Лајбори има више значења:
 Сент Лајбори (Небраска)
 Сент Лајбори (Илиноис)